Iovan ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Iovan (* 1978), rumänische Leichtathletin
 Sonia Iovan (* 1935), rumänische Turnerin
 Ștefan Iovan (* 1960), rumänischer Fußballspieler